Radomka bezeichnet mehrere geographische Objekte:

Fließgewässer
 Radomka (Weichsel), Nebenfluss der Weichsel in Polen
 Radomka (Warthe), Nebenfluss der Warthe in Polen
 Radomka (Topľa), Nebenfluss der Topľa in der Slowakei, Flusssystem der Theiß

Orte
 Radomka (Masowien), Dorf in der polnischen Woiwodschaft Masowien
 Radomka (Ukraine) (kyrillisch Радомка), Dorf in der Ukraine